Fontigens orolibas är en snäckart som beskrevs av Leslie Raymond Hubricht 1957. Fontigens orolibas ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor. IUCN kategoriserar arten globalt som otillräckligt studerad. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
orolibas